Спицын Анатолий Тихонович (24 мая 1939 года, Апшеронск, Краснодарский край — 13 июля 2019 года, Москва) — советский и российский экономист, профессор экономики Института права и национальной безопасности РАНХиГС, специалист в области рыночной трансформации экономики и реализации инвестиционной политики, экономической интеграции стран ЕврАзЭС и СНГ.

Биография 
Анатолий Тихонович родился 24 мая 1939 года в Апшеронске Краснодарского края.

Окончил Одесский инженерно-строительный институт по специальности «Строительство морских портов и сооружений», квалификация — «инженер-строитель» в 1962 году. Защитил кандидатскую диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС по теме «Повышение экономической эффективности строительного производства: на материалах сельского строительства» в 1972 году. В 1989 году был удостоен звания доктора экономических наук, защитив свою докторскую диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС по теме «Народнохозяйственная оптимизация накопления и использования инвестиций: методология и практика социально-экономических решений».

Свою трудовую деятельность начал рабочим на строительстве Новочеркасского вагоностроительного завода Морского пароходства в 1956—1957 годах. Затем был начальником участка на строительстве завода «Ростсельмаш», строительного управления на реконструкции промышленных объектов в Петропавловске Казахской ССР в 1962—1964 годах. 

С 1964 года на комсомольской и партийной работе: являлся первым секретарём Петропавловского горкома Северо-Казахстанского обкома комсомола в 1964—1969 годах, заведующий отделом строительства Северо-Казахстанского облисполкома в Петропавловске в 1972—1977 годах, первый заместитель председателя Северо-Казахстанского облисполкома в 1977—1981 годах, секретарь Тургайского обкома Компартии Казахстана, курировавший вопросы промышленности, строительства, городского и коммунального хозяйства в 1981—1987 годах.

Свою преподавательскую деятельность начал докторантом, профессором, заместитель руководителя кафедры экономики народного хозяйства Академии общественных наук при ЦК КПСС в 1987—1992 годах, затем учёный секретарь Центра проблем рыночной экономики Российской академии управления в 1992—1994 годах, заместитель заведующего кафедрой конкретной экономики и финансов Российской академии государственной службы при Президенте РФ в 1994—2006 годах, заместитель заведующего кафедрой по научной работе кафедры «Конкретной экономики и финансов» РАНХиГС в 2003—2006 годах, профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора МИГСУ РАНХиГС в 2006—2013 годах. 

Анатолий Тихонович являлся действительным членом и вице-президентом Российской академии естественных наук, председателем Отделения интеграционных проблем ЕврАзЭС и СНГ РАЕН, первым вице-президентом Международной академии инвестиций и экономики строительства, членом редколлегии журнала «Экономист», почетным профессором Евразийского клуба учёных, членом Союза архитекторов СССР и Союза архитекторов России, советником президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева в 1992—1998 годах, консультантом комитета по экономике Госдумы Федерального Собрания РФ в 1998—2003 годах, советником Межгосударственного комитета стран ЕврАзЭС и ЕАЭС в 1999—2019 годах, руководителем ВТК «Государственная бюджетная политика и мобилизация ресурсов для обеспечения экономического роста в РФ» по заказу  администрации Президента РФ Советника Межгосударственного Таможенного союза и ЕврАзЭС в 2004 году, экспертом Правительства Российской Федерации, независимым директором — членом Совета директоров АО «KEGOC» с ноября 2011 года, председателем Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению и членом Комитета по назначениям и вознаграждения Совета директоров АО «KEGOC», независимым директором и членом Совета директоров АО «Самрук-Энерго» с 2012 года и АО «Казатомпром» с 2013 года.

Вклад в науку 
Под научным руководством Спицына Анатолия Тихоновича защищено 15 докторских и 42 кандидатских диссертации; сформированы научные направления: воспроизводственная оптимизация накопления и использования инвестиций; стратегические приоритеты технологической и социальной модернизации экономики; сформирована научная школа — проблемы межгосударственной интеграции на пространстве СНГ в глобальной экономике.

Сформировал научную школу «воспроизводственной оптимизации накопления и эффективности использования инвестиций в условиях интеграции и глобализации экономики» и стратегических направлений в экономической науке: обоснование приоритетов инновационной модернизации экономики; устойчивого экономического развития при социальной направленности производства и рынка; стратегии обеспечения энергоэкологической безопасности в XXI веке; развития интеграции стран СНГ, ЕврАзЭС и ЕАЭС как фактор преодоления глобальных вызовов в мировом хозяйстве.

Выступления на конференциях 
Спицын А. Т. выступил с докладом на тему «Инновационная модель экономики в глобальной энергоэкологической стратегии» и был награжден в номинации за «Лучшее исследование» на III Астанинском экономическом форуме в июле 2010 года. 

Выступил с докладом на тему «Потенциал Глобальной энергоэкологической стратегии и его реализации в посткризисный период» на IV Астанинском экономическом форуме в мае 2011 года.

Награды 
За свою деятельность неоднократно награждён:
 1976, 1981, 1986 —  орден Трудового Красного Знамени;
 1989 — звание профессор и ученая степень доктор экономических наук;
 2009 — почётный гражданин г. Аркалыка;
 2009 — «Почётный работник высшего профессионального образования РФ»;
 2010 — почетный гражданин Северо-Казахстанской области Республики Казахстан;
 2010 — победитель конкурса на «Лучшее исследование» Ассоциации «Евразийский экономический клуб учёных» решением заседания Ассоциации «Евразийский экономический клуб учёных» от 30 июня 2010 года (протокол № 10);
 2012 — заслуженный экономист Российской Федерации;
 2013 — благодарность Президента Российской Федерации «за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность»;
 2014 — орден «Мир и дружба» Российской академии естественных наук ;
 2014 — орден «Рыцарь науки и искусства» Российской академии естественных наук;
 2014 — орден «Достык» (Дружбы) II степени «за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами»;
 2014 — большая Золотая медаль Национальной академии наук Республики Казахстан;
 2015 — орден «Профессионал России»;
 2015 — медаль «За достижения в экономике» имени В. В. Леонтьева;
 Заслуженный энергетик Республики Казахстан;
 Почетный профессор СКГУ имени М. Козыбаева;
 Почетный профессор КазНУ им. аль-Фараби;
 Почетный профессор КазНАУ.

Библиография 

 Социалистическое накопление: динамизм и эффективность — Алма-Ата, Казахстан, 1986;
 Народнохозяйственная оптимизация накоплений и использования инвестиций» — : Мысль, 1987;
 Накопление и инвестиции: новые тенденции использования» — Алма-Ата, Казахстан, 1990;
 Экономическая интеграция и стратегия развития евразийского сообщества. [Текст] : литературный обзор / А. Спицын //Экономист, №5, 2003. — С.13
 Ориентиры экономического роста [Текст] : научно-популярная литература / А. Спицын //Экономист, №10. - 2004. — С. 35-41
 Интеграция и модернизация экономики//Экономист, 2006. № 6;
 Стратегические приоритеты интеграции и модернизации экономики России — М.: Изд-во РАГС, 2007;
 Казахстан и Россия: интеграционное сотрудничество в глобальной энергоэкологической стратегии — М.: Изд-во РАГС, 2007;
 Перспективы участия России в формировании рынка высоких технологий — М.: ИЭ РАН, 2007;
 Инновационная модернизация экономики в стратегии «Россия — 2020» — М.: Экономика, 2008;
 «Интеграционное сотрудничество в глобальной энергоэкономической стратегии» — М.: НИСК, 2008;
 «Интеграция на пространстве СНГ как стратегическая перспектива инновационной модернизации экономики (опыт теоретического анализа)» — М.: Экономика, 2009;
 Россия и Казахстан в энергоэкологической интеграции//Экономист, 2009. № 5;
 Интеграционное взаимодействие России и Казахстана в решении энергоэкологических проблем»//Вестник РАЕН. 2009. № 5;
 О формировании глобальной энергоэкологической стратегии в условиях преодоления финансово-экономического кризиса (научный доклад на Круглом столе в рамках дискуссии в ООН)» — М.: Проспект, 2010;
 Н. А. Назарбаев и проблемы системного решения глобальных проблем мировой экономики//Международная экономика и финансы. 2010. № 5;
 Эффективные пути реализации глобальной энергоэкологической стратегии»//Международная экономика и финансы. 2010. № 5;
 Приоритеты устойчивости развития и социальной модернизации экономики Казахстана//ЭКУ. 2010. № 4;
 Стратегия движения Казахстана в будущее//Вестник РАЕН. 2010. № 3;
 Формирование энергоэкологической стратегии в условиях преодоления мирового кризиса//ЭКУ, 2010;
 Инициатор и организатор системного подхода к решению проблем мировых кризисов сегодня//Назарбаев и становление новой модели мировой экономики — Астана, 2011;
 Проблемы устойчивости экономического развития в посткризисный период — М.: Госслужба, 2011;
 Потенциал глобальной энергоэкологической стратегии и его реализация в посткризисный период» — Астана: Финансы, 2011;
 ЕврАзЭС и СНГ: от единого экономического пространства к созданию Евразийского союза//Россия и СНГ: перспектива развития единого экономического пространства/под ред. Быстрякова А. Я., Рыбаковой О. В. — М.: Изд-во «Спецкнига»;
 Интеграционный проект планетарного масштаба//«Евразис», Астана, 2014, № 1
 Планетарный интеграционный проект: становление Евразийского экономического союза в условиях современных глобальных вызовов» — Научное обозрение. Серия I. Экономика и Право, № 6. — 2011;
 Стратегические инициативы Н. А. Назарбаева по становлению мировой экономики — М.: Экономика, 2012;
 Инициативы Н. А. Назарбаева и глобальные стратегии модернизации экономики (Опыт теоретического анализа) — М.: Экономика, 2012;
 Глобальная энергоэкологическая стратегия: от политических решений к решительным действиям//РИО+20 и энергоэкологическое развитие мира в XXI веке — М.: Экономика, 2012;
 Антикризисная конференция ООН — важный шаг к глобальному управлению» — Астана: Экономический обзор, 2013;
 Новая парадигма долгосрочной глобальной стратегии развития в контексте научной теории В. И. Вернадского — Астана: Архивы Казахстана, 2013. № 4;
 Интеграционный проект планетарного масштаба на Евразийском пространстве//Партнерство цивилизаций, № 3 2014;
 Глобальные трансформации и инновационная модернизация экономики в XXI веке//Партнерство цивилизаций, № 4, 2014;
 Становление новой модели мировой экономики и перспективы Евразийской интеграции (о концепции проекта Мирового антикризисного плана ООН) — VII Астанинский экономический форум, Астана, 23 мая 2014 г.;
 Глобальные трансформации и инновационная модернизация экономики в XXI веке /А. Т. Спицын. М.: Экономика, 2014 (1000 экз.);
 Интеграционный проект планетарного масштаба: Евразийский экономический союз (ЕАЭС — важный фактор обеспечения национальной безопасности) /А. Т. Спицын — М.: Экономика, 2014 (500 экз.);
 Новая техника: тенденции, резервы роста эффективности / Под ред. В. Г. Лебедева и др. — М.: Мысль, 1971;
 Экономическая эффективность и финансовая устойчивость хозяйственных систем/ Под ред. А. Н. Фоломьева, А. Т. Спицына и др. — М.: Изд-во РАГС, 1996;
 Финансово-кредитное воздействие на рост и эффективность производства» / Под ред. А. Т. Спицына и др. — М.: Изд-во РАГС, 1998;
 Структурно-инновационные и финансовые факторы модернизации экономики» / Под ред. А. Т. Спицына — М.: Проспект, 2002;
 Инвестиционные и финансовые проблемы реальной экономики (материалы научно-практической конференции) / под ред. А. Т. Спицына — М.: Изд-во РАУ, 2003;
 Стратегические приоритеты модернизации национальной экономики России — М.: Экономика, 2004;
 Экономика и организация рыночного хозяйства» / под ред. Б. К. Злобина, А. Т. Спицына — М.: Экономика, 2004;
 Стратегические приоритеты экономического роста в России/под общ. ред. А. Т. Спицына, Б. К. Злобина — М.: Экономика, 2004;
 Экономические и финансовые проблемы удвоения ВВП / под ред. А. Т. Спицына — М.: Экономика, 2005;
 Интеграция и модернизация российской экономики на современном этапе / под ред. А. Т. Спицына — М.: Проспект, 2007;
 Финансы, налоги и кредит: учебник — Изд. 2-е, дополн. и перераб. (Глава 7, глава 33) — М.: Изд-во РАГС, 2007;
 Проблемы модернизации российской экономики» / под ред. А. Т. Спицына и др. — М.: Изд-во РАГС, 2008;
 Постиндустриальное развитие общества// Н. Назарбаев. «Стратегия становления постиндустриального общества и партнерство цивилизаций» — М.: Экономика, 2008;
 Возобновляемая и альтернативная энергетика» / под ред. А. Т. Спицына, Ю. В. Яковца — М.: Проспект, 2010;
 Глобальная энергетика развития/ под ред. О. Л. Кузнецова, А. Т. Спицына и др. — М.: Экономика, 2011;
 РИО+20 и энергоэкологическое развитие мира в XXI веке / под ред. О. Л. Кузнецова, А. Т. Спицына — М.: Проспект, 2012.
 Интеграция как стратегическая перспектива инновационной модернизации экономики (опыт теоретического анализа), 2009; 
 Стратегические инициативы Н. А. Назарбаева по становлению новой модели мировой экономики, 2013.

Примечания

Ссылки